Спиру́ () — бельгийский еженедельный журнал комиксов, основанный в 1938 году.

Основанный издателем Жан Дюпюи 21 апреля 1938 года, журнал впервые появляется под названием Le Journal de Spirou. Он быстро находит своего звездного автора в лице Джиже (автор «Приключений» Жана Вальхарди и Джерри Спринг), который формирует квартет, состоящий из Андре Франкина (Спиро и Гастон), Морриса (Lucky Luke), Уилла (Тиф и Тонду) и Эдди Паап (Marc Dacier), и он долгое время отмечает газету своего следа. В 1950-х годах прибытие Ивана Дельпорта в качестве редактора вызвало то, что называется золотым веком Спиро с такими авторами, как Пейо (Йохан и Пирлуит, Смурфс и Бенуа Бризефер), Жан Роба (Буль и Билл), Морис Тилли (Гил Журден), Раймонд Мачерот (Сивиллайн), Сириус (Тимур), Джидехем (Софи), а также Ламбил («Голубые туники»). В то время журнал сохраняет сильное соперничество со своим конкурентом Тинтином (который исчезнет в начале 1990-х годов). Прибытие Тьерри Мартенса в 1970-е годы позволяет выпускать более современные серии с появлением первых женских героинь, Наташи Франсуа Ватчери, Йоко Цуно из Роджера Лелупа и Изабель де Уилл, а также новых персонажей, таких как Ле Scrameustache de Gos, Сэмми де Берк и Рауль Каувин, Папирус Люсьена Де Гитера, Les Petits Hommes от Пьера Серона или Доктора Поче от Марка Уостерлейна.

Газета открывает немного более исключительно юмористические истории благодаря сценаристу Раулю Ковину с такими сериями, как «Агент 212», созданный Даниэлем Коксом, «Женщины в белом» Филиппом Берковичем, Пьером Томбом, Марком Харди, Седриком де Лаудеком или Псы Беду. Ещё в жанре юмора газета также публикует такие серии, как «Le Petit Spirou» Томе и Джанри, «Малыш для малышей» Мидама, «Лес Номбрилс» Дубука и Делафа. В менее юмористическом реестре мы можем прочитать Жером К. Жером Блоче Ален Додье, Джоджо Андре Геертсом или Сеулом Фабьеном Вехманном и Бруно Газзотти. В 1990-х годах главный редактор Тьерри Тинло сделал Спиро газету «без модели», где большие заблуждения, причастные читателю, считаются «делом Ковена» или «Проклятием страницы 13». В 2000-х годах газета несколько раз меняла формулу, прежде чем зная стабильность с прибытием Фредерика Ниффла во главе с ним в 2008 году. Спиро имеет свою собственную идентичность, сначала изобретая графический стиль, школу Марсинелла, а затем всегда отдавала предпочтение юмору. Наконец, газета всегда делилась своими сценами с помощью сериалов, редакций или анимаций, самыми известными персонажами которых являются Гастон Лагаффе, чьи приколы происходят в вымышленном проекте Спиро и Босса в 1990—2000 годах.

Детские журналы Бельгии
Журналы комиксов
Комиксы 1938 года
Журналы на французском языке